Adam Sollazzo – cestista statunitense
 Amedeo Sollazzo – sceneggiatore italiano
 Angelino Sollazzo – politico italiano
 Bianca Sollazzo – attrice italiana